ЧР може да се отнася за:

 Чеченска република;
 Чешка република;
 Чувашка република;
 Човешки ресурси.